McClellan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 McClellan Township (Illinois)
 McClellan Township (Indiana)
 McClellan Township (North Dakota)